Dit is een lijst van planetoïden 109301-109400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 109301 - || 2001 QR128 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109302 - || 2001 QW129 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109303 - || 2001 QC130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109304 - || 2001 QQ130 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109305 - || 2001 QG131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109306 - || 2001 QO131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109307 - || 2001 QZ131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109308 - || 2001 QR132 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109309 - || 2001 QM133 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109310 - || 2001 QN133 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109311 - || 2001 QB134 || 21 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109312 - || 2001 QQ134 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109313 - || 2001 QR134 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109314 - || 2001 QU134 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109315 - || 2001 QM135 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109316 - || 2001 QO135 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109317 - || 2001 QB136 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109318 - || 2001 QU137 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109319 - || 2001 QC138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109320 - || 2001 QD138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109321 - || 2001 QS139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109322 - || 2001 QU139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109323 - || 2001 QW139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109324 - || 2001 QA140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109325 - || 2001 QH140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109326 - || 2001 QN140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109327 - || 2001 QU140 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109328 - || 2001 QE141 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109329 - || 2001 QG141 || 24 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (109330) Clemente || 2001 QW142 || 24 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109331 - || 2001 QY142 || 24 augustus 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 109332 - || 2001 QD143 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109333 - || 2001 QE143 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109334 - || 2001 QL143 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109335 - || 2001 QP143 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109336 - || 2001 QF144 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109337 - || 2001 QZ146 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109338 - || 2001 QW147 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109339 - || 2001 QA148 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109340 - || 2001 QF148 || 20 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109341 - || 2001 QN148 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109342 - || 2001 QR148 || 20 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109343 - || 2001 QE149 || 21 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109344 - || 2001 QG149 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109345 - || 2001 QH150 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109346 - || 2001 QK150 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109347 - || 2001 QM151 || 23 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109348 - || 2001 QG152 || 22 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109349 - || 2001 QH152 || 23 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109350 - || 2001 QM152 || 25 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109351 - || 2001 QX152 || 27 augustus 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109352 - || 2001 QR153 || 18 augustus 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 109353 - || 2001 QS153 || 26 augustus 2001 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 109354 - || 2001 QU153 || 26 augustus 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 109355 - || 2001 QC154 || 28 augustus 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 109356 - || 2001 QF155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109357 - || 2001 QM155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109358 - || 2001 QR155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109359 - || 2001 QZ155 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109360 - || 2001 QF156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109361 - || 2001 QX156 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109362 - || 2001 QO157 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109363 - || 2001 QU157 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109364 - || 2001 QW157 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109365 - || 2001 QC158 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109366 - || 2001 QK158 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109367 - || 2001 QL158 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109368 - || 2001 QM158 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109369 - || 2001 QA159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109370 - || 2001 QU159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109371 - || 2001 QY159 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109372 - || 2001 QS160 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109373 - || 2001 QQ161 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109374 - || 2001 QF162 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109375 - || 2001 QR162 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109376 - || 2001 QE163 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109377 - || 2001 QF163 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 109378 - || 2001 QN163 || 31 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109379 - || 2001 QU163 || 31 augustus 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 109380 - || 2001 QP164 || 22 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109381 - || 2001 QA165 || 22 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109382 - || 2001 QG165 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109383 - || 2001 QR165 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109384 - || 2001 QJ166 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109385 - || 2001 QH168 || 25 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109386 - || 2001 QJ168 || 25 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109387 - || 2001 QL168 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109388 - || 2001 QB169 || 26 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109389 - || 2001 QE169 || 26 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109390 - || 2001 QS169 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109391 - || 2001 QY171 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109392 - || 2001 QV172 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109393 - || 2001 QT173 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109394 - || 2001 QX173 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109395 - || 2001 QK175 || 21 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 109396 - || 2001 QV177 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109397 - || 2001 QM178 || 26 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109398 - || 2001 QW178 || 27 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109399 - || 2001 QV179 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109400 - || 2001 QY179 || 25 augustus 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten